Булаксай — название населённых пунктов в Казахстане:
 Булаксай (быв. Нововладимировка) — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Булаксай (быв. Лохвицкое) — село в Алгинском районе Актюбинской области.